Olszowa (gromada w powiecie brzeskim)
 Olszowa (gromada w powiecie brzezińskim)